Robert Lansing ist der Name folgender Personen:

* Robert Lansing (Jurist) (1799–1878), US-amerikanischer Jurist und Politiker 
 Robert Lansing (Politiker) (1864–1928), US-amerikanischer Politiker
 Robert Lansing (Schauspieler) (1928–1994), US-amerikanischer Schauspieler